Live in Tokyo to tytuł następujących albumów muzycznych:
 Live in Tokyo (album Weather Report), album Weather Report z 1972 
 Live in Tokyo (album Jonesa i Mel Lewis Jazz Orchestra), album orkiestry Thada Jonesa i Mela Lewisa z 1974 
 Live in Tokyo (album Wishbone Ash), album Wishbone Ash z 1979 
 Live In Tokyo (album Public Image Limited), album Public Image Ltd z 1983 
 Live in Tokyo (album Psychic TV), album Psychic TV z 1986
 Live in Tokyo 1988, album Impellitteri
 Live in Tokyo (album Shellac), album Shellac z 1994 
 Live in Tokyo (album HTP), album Hughes Turner Project z 2002
 Live in Tokyo 25th November 2005, album Underworld z 2005 
 Live In Tokyo (album Steviego Raya Vaughana), album z 1985 
 Live In Tokyo (album Miriam Makeba), album Miriam Makeba z 1968 
 Live In Tokyo (album Jima Halla), album Jima Halla z 1976 
 Live in Tokyo (album Amazing Blondel), album Amazing Blondel z 1977 
 Live in Tokyo (album Nico), album Nico z 1986 
 Live in Tokyo (album Swing Out Sister), album Swing Out Sister z 2005
 Man-Tora! Live in Tokyo, album The Manhattan Transfer z 1987 
 G3: Live in Tokyo, album G3 z 2005
 Live in Tokyo – Solo Piano, album Brada Mehldaua z 2004

Wydawnictwa DVD o tym tytule:
 Live in Tokyo (Juno Reactor) z 2005